Aulnois (Vosges)
 Aulnois-en-Perthois
 Aulnois-sous-Laon
 Aulnois-sur-Seille